Зами́лов Тимур Диазович — основатель и руководитель компании «Солдатики Ура!».

== Биография ==
Родился в Москве. Его отец — доктор философских наук Диаз Абдурахманович Замилов. Тимур Замилов учился на философском факультете МГУ им. Ломоносова. С 1989 года является основателем и руководителем издательства «Центр». Знаменательным проектом стало первое в СССР издание книги Александра Меня «Таинство, слово, образ» (1991). В начале 2000-х годов стал коллекционировать металлических солдатиков. В 2004 году основал компанию «Солдатики Ура!» (сайт www.toy-soldiers.ru/ ).

Тимур Замилов представил в своих солдатиках большее количество родов войск, чем в это было сделано советской игрушечной промышленностью за весь период её существования, и впервые в истории отечественной игрушки сделал фигурки белогвардейцев.

== Общественный резонанс ==

Самый большой общественный резонанс Тимур Замилов получил, изготовив серию «Солдатики Новороссии». Солдатики, созданные по горячим следам военных событий 2014—2018 гг., попали на страницы газет и выпусков новостей всего мира — в газету «Гардиан» («The Guardian»), на телеканал «Ю-Эс-Эй тудей» (USA Today), фотография для Евроньюс («Euronews») стало «Фото дня» агентства.

Особым вниманием эти солдатики были отмечены на Украине: в 2016 году Тимур Замилов был внесён в список сайта «Миротворец» как российский пропагандист.

== Общественные связи Тимура Замилова ==
Среди творческих партнёров Тимура Замилова — «Литературная газета», журнал «Историк», просветительский портал «Переправа» , журнал «Цейхгауз».

В 2009 году по заказу командования 154-го комендантского Преображенского полка Тимур Замилов изготовил наборы Роты Почётного караула, которые традиционно преподносятся в дар официальным делегациям зарубежных стран, руководству ВС РФ и официальным гостям нашей страны.

С 2012 года началось сотрудничество Тимура с Президентским полком, были изготовлены наборы, посвящённые фестивалю Спасская башня, и наборы, изображающие полк при участии на воинских церемониалах. Солдатики Тимура Замилова сопровождают Президентский полк в поездках на зарубежные военные фестивали и на выставки вооружений, так как они являются официальным подарком полка.

В 2014 году, к юбилею Комендатуры Кремля были изготовлены солдатики, отображавшие историю службы.

Солдатики Тимура Замилова широко представлены в расположении Кремлёвского полка, в комендатуре Кремля, в зале боевой славы Федеральной Службы Охраны, в музее игрушки имени Н. Д. Бартрама (Сергиев Посад).

== Награды Тимура Замилова ==
Начиная с 2006 года Тимур Замилов и его компания «Солдатики Ура!» участвовали в различных выставках и были удостоены следующих наград:

25 ноября 2006 г. — Диплом Фонда Народных Художественных промыслов РФ за участие в выставке «Солдатушки, бравы ребятушки», которая проходила в выставочных залах Фонда НХП РФ с 19 октября по 25 ноября 2006 года.

Январь 2007 г. — Диплом и памятный знак за участие в V ежегодной выставке военной миниатюры, которая проходила в январе 2007 года в г. Балашиха.

C 11 по 17 декабря 2007 г. — Диплом участника 6-ой Межконфессиональной выставки, стенд Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями

23 февраля 2008 г. — Диплом и памятный знак за участие в VI-й ежегодной выставке военной миниатюры, которая проходила с 26 января по 23 февраля 2008 года в г. Балашиха.

25 Октября 2008 г. — Диплом выставки военно-исторической миниатюры «Куда уходят корабли» в залах Фонда народных художественных промыслов Российской Федерации.

2009 г. — Грамота Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями в связи с пятилетием компании "Солдатики «УРА!»

Дипломы участника 2014 г. Выставка в Музее Игрушки г. Сергиев Посад

Дипломы участника 2015 г. Военно-исторический фестиваль «Победа» в ЦДХ

Благодарственное письмо от музея Зала славы и истории ФСО, 2017 г.

Благодарственное письмо от руководства Президентского полка, 2017 г.

С 2017 года в Зале Боевой славы Федеральной Службы Охраны действует постоянная экспозиция солдатиков компании, отображающая историю нашего Отечества.

В 2014 году в Загорском музее игрушки состоялась выставка, посвящённая 10-летию "Солдатиков «Ура!», с этого года солдатики компании являются частью постоянной экспозиции музея. «Солдатики Ура!» находятся в расположении Кремлёвского полка, в комендатуре Кремля, в музее игрушки имени Н. Д. Бартрама (Сергиев Посад).

== Тимур Замилов в СМИ ==

23 июня 2006 года на телеканале «НТВ» прошла передача «Цена удовольствия», посвященная изготовлению и коллекционированию солдатиков, которая снималась с участием Тимура Замилова в офисе фирмы «Солдатики Ура!».

Июль 2006 года в газете «Московская среда» опубликована статья Владимира Потресова «Вся оловянная рать».

27 октября 2006 года на телеканале «Домашний» в программе «Полезное утро с Еленой Ищеевой» вышло интервью с Тимуром Замиловым, в котором он рассказал о своей коллекции и производстве оловянных солдатиков.

20 февраля 2007 года в газете «Бизнес» опубликована статья Н. Филатовой «Пропаганда милитаризма».

20 октября 2007 года на телеканале «Усадьба» Стрим ТВ была показана передача о коллекции оловянных солдатиков Тимура Замилова и о производстве оловянных солдатиков фирмой «Ура!».

8 декабря 2007 года на телеканале «Россия» в «Военной программе», которая была посвящена коллекционированию, показано интервью с Тимуром Замиловым.

В декабре 2007 года на сайтах www.pobeda.ru (Победа.ru), «Русская народная линия» опубликована статья В.Смирновой «Стойкие оловянные солдатики нашего времени».

В декабре 2007 года на телеканале «Культура» в документальном фильме «Российская история глазами детей. Мои солдатики» использованы солдатики, изготавливаемые фирмой «Ура!».

23 ноября 2011 года на телеканале ОРТ в программе «Доброе утро» был показан сюжет, посвященный солдатикам с участием Тимура Замилова, руководителя проекта «Ура!».

23 февраля 2013 года на телеканале Москва 24 вышла программа Екатерины Бурлаковой «Эволюция вещей»: как менялся оловянный солдатик.

Цикл статей Тимура Замилова по истории солдатиков в журнале «Старый цейхгауз» № 51,52,56 за 2013 г., № 57 за 2014 г.

9 мая 2014 года на телеканале Москва 24 показан познавательный фильм «Где отливают стойких оловянных солдатиков», рассказывающий о производстве солдатиков компанией «Ура!».

9 июля 2014 года вышла в свет серия солдатиков «Русская воинская слава» — совместный проект «Литературной газеты» и компании «УРА!».

13 августа 2014 года на сайте культурно-просветительского сообщества «Переправа» опубликована статья Тимура Замилова «Солдатики для Новороссии».

25 августа 2014 года телерадиокомпания «Звезда» выпустила сюжет «Стрелков стал героем коллекции солдатиков».

26 августа 2014 года опубликован материал «Солдатики Новороссии» в блоге «Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды».

28 августа 2014 года на телеканале Russia Today вышел сюжет, посвященный солдатикам Новороссии.

30 августа 2014 года на сайте медиапроекта «Великая эпоха» показан ролик о серии «Солдатики Новороссии».

31 августа 2014 года фотография солдатиков «Ура!» иллюстрирует статью в газете The Guardian.

31 августа 2014 года фотография Сергея Карпухина (REUTERS) признано Фото дня на сайте Euronews.

3 сентября 2014 года в «Литературной газете» опубликована статья С. Семенова «В ногу со временем».

7-8 октября 2014 года в газете «Правда» опубликована статья Арсения Замостьянова «Красная Армия всех сильней».

В мае 2015 года на канале LifeNews показан сюжет «Миниатюрные Стрелков и Моторола стали хитами в магазинах игрушек».

5 января 2016 года в журнале «Историк» опубликован статья Тимура Замилова «Куклы для мальчиков»

17 октября 2016 года в газете «Культура» опубликована статья публициста Егора Холмогорова «Воин Арсений. Памяти Моторолы».

== Литература ==
Замилов, Т. З-26 Солдатики со смыслом. История военной игрушки / Т. Замилов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 168 с. ISBN 978-5-4499-2001-0 УДК 688.726.2(091) ББК 85.126.7г З-26 Рецензенты: О. Г. Назаров — д.и.н., Д. А. Замилов — к.ф.н. Рисунки Т. М. Сухорукова. В оформлении обложки использована картина И. В. Макарова.
.

Примечания 

Производители игрушек России
Персоналии по алфавиту